La Conferencia Regional de las Juventudes (RCOY por sus siglas en inglés) es un evento anual en el marco de la Conferencia Global de las Juventudes (COY por sus siglas en inglés) que se realiza antes de la Conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP por sus siglas en inglés). Está avalado oficialmente por el órgano de juventudes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (YOUNGO por sus siglas en inglés)

El objetivo de la conferencia es generar unión entre los jóvenes y organizaciones vinculadas al cambio climático para lograr mayor incidencia en las políticas vinculadas al cambio climático. Al ser regionales, pueden ocurrir en África, Asia, América Latina, etc.

RCOY 2021 

En 2021 se organizó la primera RCOY en América Latina y el Caribe (RCOY LAC 2021). Participaron 30 organizaziones de 20 países, con un proceso de capacitaciones virtuales previo y un evento virtual cuyo resultado fue una declaración con los siguientes puntos:

 Firma y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del 100% de los países de la región.
 Que el 50% del financiamiento internacional se destine a la ejecución de planes nacionales de adaptación enfocados en reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.
 Proteger como mínimo el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para 2030.
 Reducir a cero los subsidios a los combustibles fósiles para el 2030.
 Reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y alcanzar la carbono neutralidad al 2050.
 Alcanzar un desarrollo que contemple una transición justa en donde las medidas de adaptación y mitigación apunten a reducir la pobreza y generar empleos verdes.

Gracias a una alianza con Change.org, se realizó una campaña en octubre de 2021 y se juntaron más de 40.000 firmas en apoyo a esta declaración. Una vez en la COP26 en Glasgow (Escocia), se presentó a diversos tomadores de decisión, destacando a los Champions Niggel Topping y Gonzalo Muñoz.

El proceso fue llevado a cabo por una alianza de dos organizaciones: Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF) y Ecohouse Global (EHG), con experiencia previa en la organización de las conferencias nacionales (LCOY por sus siglas en inglés).

RCOY 2022 

La RCOY 2022 se separó en dos: Caribe y Latinoamérica. La RCOY 2022 Lationamérica contará con la participación de más de 200 organizaciones de 18 países. Su objetivo general es conectar y visibilizar la labor de las juventudes frente al cambio climático en la región. Comenzó con un proceso de capacitaciones y debates en línea. En Septiembre se realizará un evento híbrido, cuyo capítulo presencial es en Cartago (Costa Rica), del cual se busca obtener un documento de incidencia con 10 recomendaciones para gobiernos nacionales y 10 para grandes emisores. Durante el mes de Octubre se realizará una campaña de comunicación y se espera presentar los resultados en la COP27 en Sharm el-Sheij (Egipto). Durante todo el proceso se generará un mapa de organizaciones e iniciativas con métricas de impacto.

Es organizada e impulsada por Sustentabilidad Sin Fronteras (Argentina), Ecohouse Global (Argentina), Uno.Cinco (Chile), RJCCC (Costa Rica) y La Ruta del Clima (Costa Rica).

Véase también 

 Greta Thunberg
 Conferencia Global de las Juventudes
 Conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático

Referencias 

Eventos en Costa Rica
Medio ambiente en 2021